Вырубка:

В металлургии 
 Вырубка — вид механической обработки металлов и других конструкционных материалов резанием.
 Вырубка — вторичное сырье металлообработки.

Прочее 
 Вырубка леса — сплошная рубка леса.
 Вырубка (лесоведение) — место, на котором вырубается или вырублен лес.
 Вырубка в полиграфии, или штанцевание, — процесс, позволяющий вырезать с помощью специального штампа определённую форму печатного изделия. Вырубка осуществляется по внешнему контуру изделия на специальных штанцевальных или тигельных прессах. При этом в пресс устанавливается острозаточенный штамп (нож) соответствующей формы, изготовленный на заказ. Нож может быть любой конфигурации и сложности.

См. также 
 Вырубка лесов в Камбодже
 Вырубка лесов в Сибири и на Дальнем Востоке